Ginevra – capitale dell'omonimo cantone in Svizzera
Ginevra – un nome proprio femminile
Ginevra – moglie di Re Artù
Ginevra – cantante italiana

Pagine correlate 
Canton Ginevra – cantone svizzero
Convenzioni di Ginevra – serie di trattati inerenti al diritto internazionale
Conferenza di Ginevra – nome generico attribuito a diverse conferenze internazionali tenutesi a Ginevra, in Svizzera.
Guinevere Planitia – zona pianeggiante sulla superficie del pianeta Venere, così battezzata in onore di Ginevra, moglie di re Artù